SNL est un sigle pouvant signifier :
 Saturday Night Live, une émission de divertissement hebdomadaire américaine. 
 , société de navigation sur le lac de Lugano.
 Solidarités nouvelles pour le logement, une association française active dans le domaine de la création de logements sociaux.
 Store norske leksikon, une encyclopédie norvégienne.
 Le Sportvereniging Nationaal Leger, un club surinamien de football
 SNL Québec est une adaptation québécoise de Saturday Night Live